Le tournoi de tennis de Linz est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2002, classée en catégorie Tier II, se dispute du 21 au .

Justine Henin remporte le simple dames. En finale, elle bat Alexandra Stevenson, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jelena Dokić et Nadia Petrova.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Linz
 Saison 2002 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2002
Linz
Sport en Autriche en 2002
Tennis en octobre 2002